Casa de las Cadenas puede hacer referencia a:
 Casa de las Cadenas (Cádiz)
 Casa de las Cadenas (Miranda de Ebro)
 Casa de las Cadenas (Segovia)